Three Friends ("tre amici" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Three Friends – film del 1913 diretto da David W. Griffith
 Three Friends – album dei Gentle Giant del 1972